Маріо Джовінетто (1933, Ла-Плата, провінція Буенос-Айрес, Аргентина) — аргентинський гляціолог, кліматолог та географ.
 Джовінетто (гора) — названа Консультативним комітетом США з назв в Антарктиці на честь Маріо Джовінетто, який був гляціологом на станції Берд 1957 року.